Brehon ist die Bezeichnung für:

 das irisch-keltische Richteramt brithem, anglisiert brehon
 die davon abgeleiteten altirischen Rechtsvorschriften der Brehon Laws